Die Mutua Madrid Open 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Madrid. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 1000 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 28. April bis 7. Mai 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Aryna Sabalenka im Einzel und die Paarung Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková im Doppel. Im Einzel gewann Ons Jabeur, im Doppel die Paarung Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2022 fand vom 26. bis 27. April 2022 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Madrid